Назим Асабали оглы Ибрагимов (; 1 сентября 1951, Шеки, Азербайджанская ССР) — азербайджанский государственный деятель.

В 1972 году окончил Азербайджанский институт народного хозяйства. По образованию — экономист. В 1976—2001 гг. — сотрудник, советник министра, руководитель департамента, руководитель аппарата Министерства торговли АР (Азербайджан). В 2001—2004 гг. — член правления МБА (Международный банк Азербайджана), директор центрального административного департамента МБА.

С 30 сентября 2004 года — глава исполнительной власти района Шеки. 21 апреля 2010 года освобожден от занимаемой должности.

Женат. Двое детей.

Ссылки 
 Биография Н. А. Ибрагимова на официальном сайте г. Шеки
 Nazim İbrahimov
 

Главы исполнительной власти районов Азербайджана
Экономисты Азербайджана